

Films 
Flush est le titre de plusieurs films américains :
 Flush, film de 1977 d'Andrew J. Kuehn, avec Sally Kirkland et Jack Perkins ;
 Flush, film de 2003 d'Andrew Connolly, avec Cyril O'Reilly.

 Voir aussi la liste des films intitulés « Flush » sur Internet Movie Database.

Autres 
Flush eput aussi désigner :
 Flush, roman de Virginia Woolf, paru en 1933 ;
 Flush, chanson du musicien de rock américain Brian « Head » Welch ;
 flush, un terme médical désignant un érythème localisé.

Voir aussi 
 Quinte flush, une main au poker
 Flush the Fashion, album d'Alice Cooper sorti en 1980